Вьё () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Шампань-ан-Вальроме. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01442.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км восточнее Лиона, в 50 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекают реки  и Груэн ().

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 380 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 215 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 163 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 73,0 %). Из 163 активных жителей работали 152 человека (75 мужчин и 77 женщин), безработных было 11 (8 мужчин и 3 женщины). Среди 52 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Машюра (XIX век). Исторический памятник с 2006 года
 Римский акведук. Исторический памятник с 1840 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн